Vice Verses — восьмой студийный альбом калифорнийской группы Switchfoot, вышел 27 сентября 2011 года.

Об альбоме 
Над Vice Verses команда работала в своей собственной студии в Сан-Диего с продюсером Нилом Авроном.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Switchfoot